Коулс () — английская фамилия. Известные носители:
 Коулс, Бимбо (род. 1968) ― бывший американский баскетбольный игрок.
 Коулс, Джордж (1810—1875) — канадский политик, первый премьер-министр колонии Острова Принца Эдуарда.
 Коулс, Ричард (род. 1962) — музыкант, журналист и англиканский священник.